Die Abkürzung ASIS steht für:

 ASIS International, ein internationaler Berufsverband der Sicherheitsbranche
 Australian Secret Intelligence Service, einen australischen Geheimdienst
 ISO/IEC 15291: Ada Semantic Interface Specification
 Ausbildungs-Stellen-Informations-Service
 Arbeitsgemeinschaft Sicherheit im Sport
 Avans School of International Studies, Niederlande

Asís ist der Name von:
 Jorge Asís (* 1946), argentinischer Journalist und Schriftsteller
 Abdel Asis al-Ghadir, saudi-arabischer Diplomat
 Francisco de Asis Aguilera Aranda, spanischer Diplomat

Siehe auch:
 Assis
 ASYS
 Aziz

Abkürzung